Dietrichsdorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Dietrichsdorf, Ortsteil der Stadt Zahna-Elster, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Dietrichsdorf (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim, Bayern
 Neumühlen-Dietrichsdorf, ein Stadtteil der Stadt Kiel, Schleswig-Holstein
in Polen
 Dietrichsdorf, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Dzietrzychowo, eine Ortschaft im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Dietrichsdorf, bis 1866 Falenczyn, Kreis Kulm, Westpreußen/Danzig-Westpreußen, seit 1945: Falęcin (Papowo Biskupie), eine Ortschaft im Powiat Chełmiński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Dietrichsdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wietrzychowo, eine Ortschaft im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Dietrichsdorf, bis 1881 Deutsch Szczepanken, Kreis Strasburg, Westpreußen/Danzig-Westpreußen, seit 1945: Szczepanki (Jabłonowo Pomorskie), eine Ortschaft im Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Dietrichsdorf, bis 1932 Straszewo, Kreis Stuhm, Westpreußen/Danzig-Westpreußen, seit 1945: Straszewo (Ryjewo), eine Ortschaft im Powiat Kwidzyński, Woiwodschaft Pommern
 Dietrichsdorf (Guben), Wüstung bei Guben, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg